Кали́нинский райо́н — название административных и муниципальных районов в ряде городов и регионов нескольких стран. Названы в честь М. И. Калинина.

Армения 
 Калининский район — район Армянской ССР в 1937—1991 годах

Казахстан 
 Калининский район — существовал в 1928—1933 годах
 Калининский район — существовал в 1935—1963 годах

Киргизия 
 Калининский район — название Жайыльского района до 1993 года

Россия 
 Калининский район (Волгоградская область) (1935—1963)
 Калининский район (Горьковская область) (1944—1957)
 Калининский район (Краснодарский край)
 Калининский район (Московская область) (1946—1957)
 Калининский район (Пермская область) (1941—1959)
 Калининский район (Уральская область) (1923—1931)
 Калининский район (Приморский край) (1926—1963)
 Калининский район (Саратовская область)
 Калининский район (Татарстан) (1935—1959)
 Калининский район (Тверская область)
 Калининский район (Москва) (1941—1991)
 Калининский район (Новосибирск)
 Калининский район (Санкт-Петербург)
 Калининский район (Уфа)
 Калининский район (Чебоксары)
 Калининский район (Челябинск)
 Калининский район (Чувашская АССР) (1939—1956)

Туркмения 
 Калининский район — название Болдумсазского этрапа в 1935—1992 годах

Узбекистан 
 Калининский район — название Зангиатинского района до 1992 года

Украина 
 Калининский район (Донецк)
 Калининский район — район Украинской ССР, существовавший до 1958 года

См. также 
 Калининский
 Калининский сельсовет